Asif () bezeichnet:
 in den Berbersprachen einen (wasserführenden) Fluss, seltener auch ein Wadi; Namensbestandteil einiger Flüsse in Nordafrika

Asif ist der Familienname folgender Personen:

 Karimuddin Asif (1924–1971), indischer Filmregisseur
 Khawaja Asif (* 1949), pakistanischer Politiker (PML (N)) und Verteidigungsminister Pakistans

 Muhammad Asif (* 1982), pakistanischer Snookerspieler